La Copa de la UEFA 1982-83 se disputó entre septiembre de 1982 y mayo de 1983, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 4 y el 18 de mayo de 1983 enfrentó al RSC Anderlecht y al SL Benfica, con victoria del equipo belga por un marcador global de 2-1.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Goleadores 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Royal Sporting Club Anderlecht